Ґміна Здуни може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Здуни (Ловицький повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві
 Ґміна Здуни (Кротошинський повіт) — місько-сільська ґміна у Великопольському воєводстві